Hampshire pode se referir a vários lugares:

Condados e estados 
 Hampshire - Condado da Inglaterra;
 Hampshire - Condado do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América;
 Hampshire - Condado do estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América;
 Nova Hampshire - Estado dos Estados Unidos da América.

Cidades e vilas 
 Hampshire - Vila do estado de Illinois, nos Estados Unidos da América;
 Hampshire - Área não-incorporada do estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América.

Ver também
 Condado de Hampshire

Desambiguação